Fash steht für:
Mike Fash (* 1940), britischer Kameramann und Filmregisseur
FASH steht für
 European Fashion Award FASH
Siehe auch:
 Fasch